Komyšuvacha je řada zeměpisných objektů na Ukrajině, mimo jiné:

 Komyšuvacha (Kramatorský rajón) – sídlo městského typu v Doněcké oblasti
 Komyšuvacha (Severodoněcký rajón) – sídlo městského typu v Luhanské oblasti
 Komyšuvacha (Záporožská oblast) – sídlo městského typu v Záporožské oblasti